A105 ist der Name folgender Autobahnen und Fernstraßen:
 Autoroute A105 in Frankreich
 ehemalige Bundesautobahn 105 in Deutschland
 A105 (Russland)

A105